Суручень — село в Яловенському районі Молдови.
 Суручень (стадіон) — футбольний стадіон в селі Суручень, Молдова, домашня арена ФК «Сфинтул Георге».

Багатозначні терміни